Gorbiscape  — род воронковых пауков из семейства Agelenidae. Европа и Средняя Азия. Назван в честь первого президента СССР М. С. Горбачёва.

Описание 
Среднего размера пауки, длина тела менее 1 см (самцы от 6,2 до 10 мм, самки от 7,8 до 14 мм). Длина головогруди самцов от 3,2 до 4,5 мм, у самок от 3,35 до 5,5 мм. Основная окраска светло-коричневая и серая. Хелицеры с 2 пролатеральными и 3 ретролатеральными зубцами (у близкого рода Agelescape 3–4 ретролатеральных зубца). Самцы отличаются от прочих Agelenini строением гениталий, широким последним члеником педипальп цимбиумом (он в 1,5 раза длиннее своей ширины) с короткой вершиной; у всех других родов соотношение длины и ширины больше чем 1,5 и вершина цимбиума длиннее. Gorbiscape отличается от прочих родов подсемейства Ageleninae, распространённых в Средней Азии колчатостью ног.

Классификация и этимология 
2 вида. Род Gorbiscape был впервые описан в 2020 году арахнологами Алирезой Замани (Alireza Zamani, Тегеран, Иран; Zoological Museum, University of Turku, Турку, Финляндия) и Юрием М. Марусиком (Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан, Россия). Включает виды G. gorbachevi и , который ранее был в составе рода .
Родовое название дано в честь 89-летия первого президента СССР М. С. Горбачёва.

  (страны Западного Средиземноморья)
  (Таджикистан)

См. также 
 Agelescape dunini

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Воронковые пауки
Таксоны животных, названные в честь людей
Михаил Горбачёв